Cantlie ist der Familienname folgender Personen:
 James Cantlie (1851–1926), britischer Arzt
 John Cantlie (* 1970 oder 1971), britischer Fotograf und Korrespondent